Le nom Patrick McCabe ou Pat McCabe est porté par les personnes suivantes :
 Patrick McCabe (1955-), un écrivain irlandais ;
 Patrick McCabe (1969-), un joueur américain de la Crosse ;
 Patrick McCabe (1988-), un joueur de rugby à XV international australien.

Voir aussi